Baboro bezeichnet:

 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Uacala, siehe Uacala
 einen Ort im osttimoresischen Suco Seiçal, siehe Seiçal